Odón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Odón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Odón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar